Агњешка Радвањска је освојила турнир. У финалу је победила Анастасију Пављученкову са 6:7(6:8), 6:3, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Извори 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Кореје у тенису 2013.
Отворено првенство Кореје у тенису — појединачно